Točka  može značiti:

 točka (geometrija);
 točka (pravopis);
 točka (likovna umjetnost);
 točka (računalna grafika);
 materijalna točka (u fizici).